387 км, 387-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 Блокпост 387 км, 387 км (путевой пост) — путевой пост на линии Крустпилс — Даугавпилс, на территории района Эзермала города Даугавпилса в Латвии. Код 114517
 387 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 200074
 387 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 187330
 387 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 207711
 387 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Одесская железная дорога. Код 415052